Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Noble () :
 le comté de Noble, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Noble, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Noble, situé dans l'État de l'Oklahoma.